Крус-Алта:

 Крус-Алта — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Крус-Алта — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.